Clench se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harry K. Clench
 William James Clench